Bredesen est un patronyme porté par :

Espen Bredesen (1968), sauteur à ski norvégien
Phil Bredesen (1943-), homme politique américain
Trond-Arne Bredesen (1967-), coureur norvégien du combiné nordique